

Biografia 
Radegast III salì al trono dei Liutici nel 811, dopo la morte di Mečeslav. Ebbe due figli: Mistevoj I, che governere tutta l'Unione Obodrita; e Vislav II, che governerà dopo suo zio, Billung III, sull'isola Rügen.

Note